

Persone 
 Marchisio – cognome italiano
 Barbara Marchisio – contralto italiano
 Claudio Marchisio – ex calciatore italiano
 Clemente Marchisio – sacerdote italiano
 Luigi Marchisio – ciclista su strada italiano
 Marco Marchisio, più noto come Marco Berry – illusionista, giornalista e conduttore televisivo italiano
 Rita Marchisio – atleta italiana
 Giovanni e Felice Marchisio – imprenditori fondatori dell'omonima azienda italiana di costruzioni funiviarie

Altro 
 Marchisio – azienda italiana di costruzioni funiviarie